Ez a szócikk a Fővárosi Nagycirkuszhoz kapcsolódó fejezet.

Főműsorok

A Fővárosi Nagycirkusz műsorai (1950–1956)

Az „ideiglenes Fővárosi Nagycirkusz” (sátor) műsorai (1966–1970)

Az „új Fővárosi Nagycirkusz” műsorai (1971–)

Egyéb programok, események 
 Sportolók a porondon (1979. november 23–25.): A Magyar Televízió és a Fővárosi Nagycirkusz közös műsora az 1980-as moszkvai olimpia tiszteletére
 Kész cirkusz: Színészek, tévések a porondon (1985): A Magyar Televízió és a Fővárosi Nagycirkusz közös műsora
 120. Születésnapi Gálaműsor (2009. május 8.): A Fővárosi Nagycirkusz 120. születésnapjára rendezett gálaműsor
 Urban Rabbits (2010. június 19.): A Krétakör és a Francia Cirkuszakadémia előadása
 Circolombia URBAN (2011. március 17–20.): Kolumbiai artisták műsora
 Otthon, édes otthon (2012. május 29.): Olasz, lengyel és magyar tagokból álló társulat vendégszereplése
 A jövő cirkusza (2013. június 29.): A torinói FLICK, a madridi Carampa cirkusziskolák és a Baross Imre Artistaképző végzőseinek közös vizsgaelőadása
 Orfeum Hungaricum (2013. július 13.): Varietéműsor, sztárfellépő: Somló Tamás
 1. Légtornász Világbajnokság (2016. március 6.)
Cirkusz 50 gálaműsor (2021. január 14.): A Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi épületének megnyitásának évfordulója tiszteletére rendezett gálaműsor.

Évente ismétlődő 
 Cirkuszok világnapja
 A Baross Imre Artistaképző tanulóinak vizsgaelőadása
 Múzeumok Éjszakája (2012–)
 Cirkuszok Éjszakája (2013–)

Megjegyzések

Jegyzetek

További információk 
 Dohi Tamás: A liget porond – 120 év története. Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. – 
 A Fővárosi Nagycirkusz honlapja

Fővárosi Nagycirkusz